Miejscowości w USA:
 Bird City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cheyenne
Gminy w USA:
 Bird City (ang. Bird City Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cheyenne